Гіпсман Яків Львович — заслужений діяч мистецтв України.

 24128 Гіпсман — астероїд головного поясу.

Примітки